Zmagania kobiet do 48 kg to jedna z czterech kobiecych konkurencji w zapasach rozgrywanych podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012. Pojedynki w tej kategorii wagowej odbyły się 8 sierpnia w hali ExCeL.

Klasyfikacja

Harmonogram 
Wszystkie godziny podane są w czasie brytyjskim letnim (UTC+01:00).

Turniej

Oznaczenia 
 T - zwycięstwo przez tusz

Faza medalowa

Finał

Repasaże

Faza początkowa

Górna drabinka

Dolna drabinka

Przypisy 

Zapasy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012